Schoolhouse Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Schoolhouse Branch (Florida), Fluss im Bundesstaat Florida
 Schoolhouse Branch (Kentucky), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Schoolhouse Branch (Louisiana), Fluss im Bundesstaat Louisiana
 Schoolhouse Branch (Mississippi), Fluss im Bundesstaat Mississippi
 Schoolhouse Branch (Texas), Fluss im Bundesstaat Texas